Józef Urbanek (ur. 1885) – działacz niepodległościowy, 12 marca 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Józef Urbanek (1886-1937) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Józef Urbanek (1894–1938) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 13 września 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Urbanek (1894–1954) – starszy sierżant Wojska Polskiego, podoficer 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, 20 lipca 1932 odznaczony Medalem Niepodległości
 Józef Urbanek (1909-1944) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego

Przypisy